Американка Лиза Реймонд и австралийка Саманта Стосур победительницы турнира.

Общая информация 
В турнире принимали участие четыре пары. Победу одержал дуэт Лиза Реймонд и Саманта Стосур. Для Реймонд эта победа на Итоговом турнире стала второй в карьере. Первый раз она выиграла его в 2001 году с ещё одной австралийской теннисисткой Ренне Стаббс.

Посев 

  Кара Блэк /  Ренне Стаббс ''(Финал)
  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Титул)

Сетка

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка 

Итоговый чемпионат WTA 2005